Označení Malorusko může mít některý z těchto významů: 
 Malorusko neboli Malá Rus – dnešní Ukrajina, jedná se o historické pojmenování země, které zpravidla užívaly polské, resp. ruské úřady – oproti Velké Rusi, tj. dnešnímu Rusku, Bílé Rusi (dnes Bělorusko) a Červené Rusi. Obyvatelé Ukrajiny bývali označováni zpravidla jako Malorusové či Rusíni (více v článku).

 Malorusko (2017) – neúspěšný návrh nástupnického státu Ukrajiny, vyhlášený 18. července 2017 na východě země představiteli Doněcké lidové republiky a činící si nárok na všechny regiony bývalé Ukrajiny s výjimkou Krymu. Luhanští separatisté však označili tento krok za pochybný.

Externí odkazy